Existe un número muy elevado de ciudades y pueblos que tienen entre sus calles una Avenida de la Constitución. Existen los siguientes artículos referidos a una avenida con este nombre:

 Avenida de la Constitución en Torrejón de Ardoz.
 Avenida de la Constitución en Santa Cruz de Tenerife.
 Avenida de la Constitución en Sevilla.
 Avenida de la Constitución en Granada.
 Avenida de la Constitución en Gijón.
 Avenida de la Constitución en Valencia.

 Avenida de la Constitución en Washington D.C.